Чан — українська вимова в'єтнамських, китайських та корейських прізвищ.

У в'єтнамській мові 
Чан () — поширене в'єтнамське прізвище.
 Чан Ань Хунг (* 1962) — французький режисер та сценарист в'єтнамського походження.
 Чан Дик Лионг (* 1937) — президент В'єтнаму.
 Чан Дай Куанг (* 1956) — президент В'єтнаму.
 Чан Туан Мінь (* 1997) — вʼєтнамський шахіст.
 Тран Мінх Вуонг (* 1995) — в'єтнамський футболіст.
 Карруче Тран (* 1988) — американська акторка в'єтнамського походження.

У китайській мові 
 Джекі Чан (Чен Лун)

Див. також 
 Чан (корейське прізвище)

В'єтнамські прізвища